Аксел Лунд Свиндал () норвешки је алпски скијаш. Двоструки је победник Светског купа (2007. и 2009) у укупном поретку. Освајач је златне медаље у супервелеслалому на Олимпијским играма у Ванкуверу и у спуст у Пјонгчангу, као и пет златних медаља на светским првенствима (2007, 2009, 2011, 2013) у спусту, велеслалому и комбинацији.

Освојени кристални глобуси 

9 (2 укупни победник, 1 у спусту, 4 у супервелеслалому, 1 у велеслалому, 1 у комбинацији)

Победе у Светском купу 

35 победа (14 у спусту, 16 у супервелеслалому, 4 у велеслалому, 1 у комбинацији)

Спољашње везе 

Профил Аксела Лунда Свиндала на сајту Међународне скијашке федерације

Рођени 1982.
Норвешки алпски скијаши
Алпски скијаши на Зимским олимпијским играма 2006.
Норвешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 2006.
Алпски скијаши на Зимским олимпијским играма 2010.
Норвешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 2010.
Освајачи медаља на Зимским олимпијским играма 2010.
Алпски скијаши на Зимским олимпијским играма 2014.
Норвешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 2014.
Алпски скијаши на Зимским олимпијским играма 2018.
Норвешки олимпијци на Зимским олимпијским играма 2018.
Освајачи медаља на Зимским олимпијским играма 2018.
Освајачи олимпијских медаља у алпском скијању
Освајачи златних олимпијских медаља за Норвешку
Освајачи сребрних олимпијских медаља за Норвешку
Освајачи бронзаних олимпијских медаља за Норвешку
Олимпијски победници у алпском скијању
Светски прваци у алпском скијању